

Cinema 
 Salvage – film del 1919 diretto da E.R. Bashame
 Salvage – film del 1921 diretto da Henry King
 Salvage – film del 1942 diretto da Richard Massingham
 Salvage – film del 1982 diretto da Joseph Villamor

Televisione 
 Pattuglia recupero (Salvage 1) – serie televisiva statunitense

Altro
 Salvage (Terranova e Labrador) – paese in Terranova e Labrador